Па́йквилл () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Кентукки.
 
  — городок в Северной Каролине.
  — город в Теннесси.

См. также 
 Пайк
 Пайксвилл
 Пайнвилл
 Пайктон